Аркадіо Вентурі (; 1929) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Джованні Баттіста Вентурі (; 1746—1822) — італійський вчений, відомий роботами в області гідравліки, теорії світла і оптики.
 Роберт Вентурі (; 1925—2018) — американський архітектор, лауреат Прітцкерівської премії, один з родоначальників постмодернізму.
 Франко Вентурі (; 1914—1994) — італійський історик і журналіст.

Фізика 
 Ефект Вентурі — це явище зменшення тиску у потоці рідини або газу, коли цей потік проходить через звужену частину труби.

Техніка та технології 
 Витратомір Вентурі
 Насадка Вентурі
 Труба Вентурі

Інституції 
 «Вентурі» ()  — з 1989 року офіційна назва французької компанії, заснованої у 1984 році, що займається виробництвом спортивних ексклюзивних машин.

Італійські прізвища